UTMB puede referirse a:

 Centro Médico de la Universidad de Texas; o
 Ultra-Trail du Mont-Blanc, ultramaratón de montaña que tiene lugar una vez al año en los Alpes.